Парламентские выборы были проведены в Йемене 27 апреля 1997 года. Правящий всеобщий народный Конгресс Президента Али Абдаллы Салеха одержал уверенную победу, взяв 187 из 301 места, хотя несколько оппозиционных партий, в том Йеменской Социалистической партии бойкотируовали выборы, утверждая, что правительство преследовалои и арестовало партийных работников. главной оппозиционной партии Аль-Ислах, критиковали правительство за не проведение экономических реформ и коррупцию. явка избирателей была 61,0 %.

Кампания 
Из 16 миллионов человек в Йемене около 4,6 млн были зарегистрированы, чтобы голосовать около четверти из них-женщины. Однако, только около 2,6 миллиона человек получили свои карточки для голосования.

Более 2300 кандидатов от 12 партий, боролись за 301 мест в Палате представителей. Большинство кандидатов были самовыдвиженцами, однако многие из них были подкреплены либо всеобщим народным Конгрессом или Аль-Ислахом.Там были 19 женщин-кандидатов. каждая партия или независимый кандидат имела свой логотип, таких как сова или лошадь для избирательного бюллетеня, чтобы помочь неграмотным избирателям. было мало разногласия в политике между партиями.

Результаты

Последствия 
В двух районах, Хаджах и Дамар результаты были аннулированы из-за нарушений. международные наблюдатели охарактеризовали выборы достаточно свободными и справедливыми " и " положительным шагом в демократическом развитии Йемена.

После выборов, 39 депутатов, избранных как независимые вступили в ВНК ,10 присоединился к Аль-Ислах и два присоединились к Йеменской Социалистической партии.

Примечания

Ссылки 
 Полный список партий, участвовавших в выборах
 доклад Межпарламентского Союза

Выборы в Йемене
Выборы 1997 года